Dante steht für:

 Dante Alighieri (1265–1321), italienischer Dichter und Philosoph
 Dante (Fußballspieler) (Dante Bonfim Costa Santos; * 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Dante (Netzwerkprotokoll), ein Audio-over-Ethernet-Protokoll
 Dante (Rockband), deutsche Metal-Band
 (2999) Dante, Asteroid des Hauptgürtels
 Dante Engineering, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Dante the Magician (1883–1955), dänisch amerikanischer Magier, siehe Harry August Jansen

Orte:
 Dante (South Dakota), Ort im Charles Mix County
 Dante (Virginia), Ort im Russell County
 Hafun, Hafenstadt in Somalia, während der italienischen Kolonialzeit Dante genannt
 Dante's View, Aussichtspunkt im Death Valley, Kalifornien

Dante oder Danté ist der Familienname folgender Personen:
 Amadou Dante (* 2000), malischer Fußballspieler
 Carlos Dante (1906–1985), argentinischer Tangosänger und -komponist
 Djénébou Danté (* 1989), malische Leichtathletin
 Emma Dante (* 1967), italienische Theaterregisseurin
 Enrico Dante (1884–1967), Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Joe Dante (* 1946), US-amerikanischer Filmregisseur
 Michael Dante (* 1931), US-amerikanischer Schauspieler
 Nicholas Dante (1941–1991), US-amerikanischer Tänzer und Musicalautor
 Peter Dante (* 1968), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Ron Dante (* 1945), US-amerikanischer Sänger, Songschreiber und Musikproduzent

DANTE steht als Abkürzung für:
 Delivery of Advanced Network Technology to Europe
 Deutschsprachige Anwendervereinigung TeX, deutsche TeX-Benutzergruppe

Siehe auch:
 Dante 01
 Dante XXI

Abkürzung